Змагання з боксу у ваговій категорії до 81 кг на Чемпіонаті світу з боксу 2017 пройшли з 26 серпня по 2 вересня.

Призери

Сіяні спортсмени 

<ol start="1">
   Хуліо Сезар Ла Круз (Чемпіон)
  Бектемір Мелікузієв (півфінал)
  Джо Ворд (фінал)
  Карлос Андреас Міна (півфінал)

<ol start="5">
  Міхаель де Соуза (другий раунд)
  Михайло Долголевець (чвертьфінал)
  Єрік Алжанов (чвертьфінал)
  Ібрагім Базуєв (чвертьфінал)

Змагання

Посилання 
Жеребкування

81 кг